Сражение при Суассоне — несколько вооружённых конфликтов, произошедших около города Суассон:
 Сражение при Суассоне (486)
 Сражение при Суассоне (719)
 Сражение при Суассоне (923)
 Сражение при Суассоне (1814)
 Сражение при Суассоне (1870)